Fredrik von Sydow kan syfta på flera personer:

Fredrik von Sydow (juridikstudent) (1908-1932), huvudperson i de von Sydowska morden
Fredrik von Sydow (politiker) (1826-1885), häradshövding och riksdagsman

Se även 

 von Sydow, släktöversikt.